

Mythologie grecque 
Alcippe ou Alcippé peut désigner :
 Alcippe fille d'Arès, violée par Halirrhotios, le fils de Poséidon ;
 Alcippe fille d'Œnomaos, femme d'Événos et mère de Marpessa ;
 Alcippe fille d'Alcyon, une des Alcyonides.

Ornithologie 
Alcippe peut aussi désigner :
 Alcippe, un genre de passereaux ;
 Alcippe, un nom qui désigne plusieurs espèces de passereaux.